Dracula è un romanzo scritto da Bram Stoker nel 1897, che ha dato origine al personaggio del Conte Dracula, quest'ultimo ispirato alla figura storica di Vlad III di Valacchia.

Cinema 
 Nosferatu - film del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau
 Dracula – film del 1931 diretto da Tod Browning
 Drácula – film del 1931 diretto da George Melford
 Dracula il vampiro (Dracula) – film del 1958 diretto da Terence Fisher
 Dracula – film del 1979 diretto da John Badham
 Fracchia contro Dracula - film del 1985 diretto da Neri Parenti
 Dracula di Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula) – film del 1992 diretto da Francis Ford Coppola
 Dracula – film pornografico del 1994 diretto da Mario Salieri
Dracula 3D – film del 2012 diretto da Dario Argento
 Dracula Untold – film del 2014 diretto da Gary Shore.

Televisione 
 Dracula – film TV d'animazione giapponese del 1980
 Il bacio di Dracula – miniserie televisiva italo-tedesca del 2002 conosciuta all'estero col titolo Dracula
 Dracula – film per la televisione inglese del 2006
 Dracula – serie televisiva statunitense del 2013
 Dracula – miniserie televisiva britannica del 2020

Personaggi 
 Dracula – antagonista principale della serie di Castlevania
 Dracula – personaggio dei fumetti Dell Comics
 Dracula – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Dracula – personaggio dei fumetti DC Comics

Videogiochi 
 Dracula – videogioco del 1982 per Intellivision
 Dracula – videogioco del 1986 per home computer
 Dracula: La risurrezione – videogioco del 1999 per Windows, Mac, PlayStation
 Dracula: Origin – videogioco del 2008 per Windows
 Dracula: Undead Awakening – videogioco del 2009 per Android, iPhone, Nintendo DSi, PSP, Symbian, Wii

Altro 

Dracula – opera teatrale di Hamilton Deane
Dracula – genere di orchidee
Dracula – uno dei nomi con cui è conosciuto il serial killer giapponese Tsutomu Miyazaki

Pagine correlate 
Alucard
Dracula Opera Rock
Il conte Dracula